Кубок североирландской лиги — третий по престижу футбольный турнир в Северной Ирландии. Спонсор турнира — Co-operative Insurance.

Формат 
Две команды с чемпионшипа играют в квалификационном раунде, победитель играет в следующем раунде. Клубы Премьер-лиги играют из третьего раунда. Полуфиналы клубы играют дома и на выезде. Финал в основном играется в декабре.

Победители

Ссылки 
 http://www.irishfa.com/ 
 https://web.archive.org/web/20080509140523/http://www.irishpremierleague.com/ 
 http://home.online.no/~smogols/ifcp/UntitledFrameset-15
 https://web.archive.org/web/20080216111655/http://www.irishleagueforums.net/

Футбольные соревнования в Северной Ирландии
Северная